2 miejscowości w Polsce: 
 Ogródek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków 
 Ogródek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz

Zobacz też: ogród